El término Ciruelos además de ser el plural de ciruelo puede referirse a las siguientes localidades:

 Ciruelos (Chile), localidad de la comuna de Pichilemu, provincia Cardenal Caro, Región de O'Higgins, Chile;
 Ciruelos (República Dominicana) de la República Dominicana;

en España 
 Ciruelos de Cervera, municipio de la provincia de Burgos;
 Ciruelos del Pinar, municipio de la provincia de Guadalajara;
 Ciruelos de Coca, localidad del municipio de Coca, provincia de Segovia;
 Ciruelos (Segovia), localidad del municipio de Carabias, provincia de Segovia;
 Ciruelos (Toledo), municipio de la provincia de Toledo;
 Río Ciruelos, afluente del río Arlanza, en la provincia de Burgos.